Albert Duchemin (1837-1907), général français ;
 Angélique Duchemin (1991-2017), boxeuse française ;
  
 Charles Duchemin (1901-1986), homme politique suisse ;
 Daniel Duchemin (1866-1930), peintre français ; 
 Emmanuel Duchemin (né en 1979), footballeur français ;
 Jacques Duchemin des Cépeaux (1784-1858), historien français ;
 Jean-Pierre Chemin dit Duchemin (1674-1754), acteur français, sociétaire de la Comédie-Française ;
 Louis Duchemin (1782-1859), poète et traducteur français ; 
 Marcel Duchemin (né en 1944), cycliste français ;  
 Marie Angélique Duchemin (1772-1859), première femme à avoir été décorée de la légion d'honneur ;
 Pierre Duchemin du Tertre (1691-1755), commerçant français ;
 Raphaëlle Duchemin (née en 1972), journaliste français ;
 Rémy Duchemin (né en 1951), réalisateur français ;
 Thybault Duchemin (?-2018), collégien français victime de harcèlement scolaire et de happy slapping ;

Voir aussi 
 Charles Duchemin, directeur du guide gastronomique du même nom : personnage de fiction joué par Louis de Funès dans L'Aile ou la Cuisse (1976)

Lien externe 
 

Patronyme normand